Leribe ist

 ein anderer Name der Stadt Hlotse in Lesotho,
 ein Distrikt in Lesotho, siehe Leribe (Distrikt).